Юлиеги:

 Юлиеги — река в России, протекает в Республике Карелия. Впадает в озеро Кутижозеро-Кутижма.
 Юлиеги — река в России, протекает в Карелии, приток Тулоксы.